Goniopholis es un género extinto de crocodiliforme neosuquio que vivió en Europa durante los períodos Jurásico superior y Cretácico inferior. Era un animal semiacuático, muy similar a los cocodrilos modernos. Llegaba a medir entre 2-4 metros de longitud, y habría tenido una forma de vida muy similar a la de un cocodrilo americano o el cocodrilo del Nilo. Goniopholis estaba cercanamente relacionado filogenéticamente con el antepasado de los eusuquios actuales.

Descubrimiento y especies

A través de los años, muchas especies de Goniopholididae han sido referidas a Goniopholis. Muchas de estas especies ya no consideran como pertenecientes a este género. Dos especies de Brasil fueron referidas a Goniopholis: Goniopholis hartti (Marsh, 1869) del Cretácico Inferior es en realidad un miembro del género Sarcosuchus, mientras que G. paulistanus (Roxo, 1936), conocido exclusivamente a partir de dos coronas dentales y un fragmento de la tibia derecha del Grupo Bauru del Cretácico Superior, es un nomen dubium solo referible a Neosuchia como un incertae sedis (de posición incierta).

Las especies de Norteamérica, G. lucasii y G. kirtlandicus fueron reclasificadas en sus propios géneros, Amphicotylus y Denazinosuchus, respectivamente, mientras que G. felix, G. gilmorei (Holland, 1905) y G. stovalli (Mook, 1964), todas de la Formación Morrison, son referibles a Amphicotylus y cercanamente relacionadas con Eutretauranosuchus que es conocido de la misma formación.

G. phuwiangensis (Buffetaut & Ingavat, 1983) procedente del noreste de Tailandia, corresponde a una especie conocida por restos fragmentarios y fue reasignada al género Sunosuchus. Nannosuchus del Cretácico Inferior (época del Berriasiense) de Inglaterra y España que es considerado como válido, fue referido anteriormente como G. gracilidens por algunos autores. Los goniofolídidos de Willett/Hulke, de Hooley y de Dollo representan varios especímenes completos anteriormente clasificados en las especies G. simus o G. crassidens, y una de estas fue redescrita como una nueva especie, G. willetti (Salisbury y Naish, 2011). Más recientemente estos especímenes fueron removidos de Goniopholis, y dos de los goniofolídidos de Hooley y de Hulke, han sido ya reasignados a sus propios géneros, Anteophthalmosuchus y Hulkepholis, respectivamente.

La especie tipo del género, G. crassidens, la cual procede del Berriasiano de Inglaterra, y la especie referible G. simus del Berriasiano del noroeste de Alemania, pueden ser conespecíficas. Otras especies que son referibles a Goniopholis incluyen a G. kiplingi del Berriasiano de Inglaterra, y G. baryglyphaeus del Jurásico Superior (Kimmeridgiense) de Portugal lo que la convierte en la especie más antigua conocida de Goniopholis. La especie G. kiplingi honra al autor Rudyard Kipling, "en reconocimiento a su entusiasmo por las ciencias naturales".

Filogenia
A continuación se presenta un cladograma que incluye a varias especies de Goniopholis:

Referencias

Bibliografía
 
 
 
 
 Owen, R. 1878. Monograph on The Fossil Reptilia of the Wealden and Purbeck Formations, Supplement no. VII. Crocodilia (Goniopholis, Pterosuchus, and Suchosaurus). Palaeontological Society Monograph, p. 1-15.

Enlaces externos 

 National Park Service Museum Collection 

Crocodilomorfos del Jurásico
Crocodilomorfos del Cretácico
Goniopholididae
Crocodilomorfos extintos de Europa